Keulatniemi är en udde i Finland.   Den ligger i den ekonomiska regionen  Äänekoski ekonomiska region  och landskapet Mellersta Finland, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är huvudsakligen platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Keulatniemi. Runt Keulatniemi är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Konnevesi,  km väster om Keulatniemi. 

Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Mellersta Finland
Konnevesis natur